São José dos Pinhais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José dos Pinhais, ort, Paraná, 
 São José dos Pinhais (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar